В Словении статус города имеют 67 населённых пунктов. Согласно Акту местного самоуправления Республики Словения, городом считается поселение с численностью более 3.000 человек и отличающаяся от других поселений своими размерами, плотностью населения, экономической структурой и историческим развитием. Поселение получает статус города по решению правительства страны.

Крупные города 
Крупными, в Словении считаются города с численностью населения более 10.000 человек. По данным на 2014 год, в 16 городах страны проживает более 10.000 человек.

Карта крупных городов 
Города с населением:
  Столица, более 200 000 чел.
  от 50 000 до 100 000 чел.
  от 20 000 до 50 000 чел.
  от 10 000 до 20 000 чел.

Список городов с численностью более 4.000 человек

Города периода Римской Империи

Ссылки 
Статистические данные переписи 2002 г.

Примечания 

 
Словения
Списки:Словения